Соревнования в плавании на 1500 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 3 по 4 августа в Палау Сан Жорди. Приняли участие 35 спортсменов из 28 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Финал

Ссылки 
 Результаты   (PDF)
 Результаты   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013